Cerny eller Černý kan syfta på:

 Černý (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer

Geografi

Frankrike

 Cerny, fransk kommun i departementet Essonne
 Cerny-en-Laonnois, fransk kommun i departementet Aisne
 Cerny-lès-Bucy, fransk kommun i departementet Aisne

Tjeckien

 Černý Důl – en köping

Se även
 Černý Potok – flera
 Černý vrch – flera

Personer 

 Alfred Cerny (1926–2009), tysk skådespelare
 Florian Cerny (född 1946), tysk-australisk skådespelare och operasångare (baryton)
 Harald Cerny (född 1973),  österrikisk fotbollsspelare
 Mark Cerny (född 1964), amerikansk programmerare och datorspelsutvecklare
 Wolfgang Cerny (född 1984), österrikisk skådespelare

Se även 

 Czerny (olika betydelser)

Efternamnsförgreningssidor